Himerius steht für:
Himerius (Philosoph), Antike
Himerius von Tarragona, spanischer Erzbischof ca. 385.
Himerius von Nikomedien, Bischof
Himerios (Admiral), Byzanz 900–920
Heilige:
Himerius von Immertal
Himerius von Cremona
Himerius von Bosto
Himerius (St. Immer)